O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1969-70 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 18ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O clube "Pepsi Cola" foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1970-71 - Segunda Divisão.

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1969 na Guatemala
1970 na Guatemala